Чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів 1998 — 31-й чемпіонат Європи з хокею із шайбою серед юніорів. Чемпіонат пройшов у містах Малунг та Мура (Швеція) з 11 по 19 квітня 1998. Чемпіоном Європи стала юнацька збірна Швеції.

Це був останній чемпіонат Європи, з наступного сезону буде розігруватись юнацький чемпіонат світу.

Група А

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Призи та нагороди чемпіонату

Група В 
Матчі пройшли 5 — 12 квітня 1998 у Фюссені та Меммінгені (Німеччина).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

7-е місце

Група C 
Матчі пройшли 16 — 20 березня в місті Загреб (Хорватія).

Попередній раунд 
Група 1

Група 2

Стикові матчі

Група D

Перший раунд 
Матчі пройшли 3 — 9 березня в Люксембурзі.
Група 1

Група 2

Фінальний раунд 
Чемпіонська група

Втішний раунд

Посилання 
 Архів 

1998
1998 у хокеї з шайбою